Braam (rand), oneffen rand van bewerkt materiaal
Braam (geslacht) (Rubus), een plantengeslacht
Braam (cultuurbraam), vruchten van gekweekte braam
Braam (dier) (Brama brama), een straalvinnige vis